За́городная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 Загородная улица — улица в Евпатории.
 Загородная улица — улица в Ялте.

Россия 
 Загородная улица — улица в Абакане.
 Загородная улица — улица в Благовещенске.
 Загородная улица — улица в Гатчине.
 Загородная улица — улица в посёлке Кукушкино Приволжского района Казани.
 Загородная улица — улица в Красноярске.
 Загородная улица — улица в Липецке.
 Загородная улица — улица в Новосибирске.
 Загородная улица — улица в Пензе.
 В Санкт-Петербурге:
 Загородная улица — улица в Зеленогорске.
 Загородная улица — улица в Колпине.
 Загородная улица — улица в Красном Селе.
 Загородная улица — улица в Ломоносове.
 Загородная улица — улица в Твери.
 В Екатеринбурге — дореволюционные названия восьми городских улиц:
 Загородная — современная улица Василия Ерёмина.
 1-я Загородная — современная улица Фрунзе.
 2-я Загородная — современная улица Фурманова.
 3-я Загородная — современная улица Отто Шмидта.
 4-я Загородная — современная улица Щорса.
 5-я Загородная — современная улица Циолковского.
 6-я Загородная — современный переулок Полярников.
 7-я Загородная — современная Авиационная улица.

Украина 
 Загородная улица — улица в Днепре.
 Загородная улица — улица в Полтаве.
 Загородная улица — улица в Харькове.

См. также 
 Загородный проезд
 Загородный проспект
 Загородное шоссе